Чурилово — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Расположена на реке Сенница (притоке реки Ловать), в 22 км к северо-западу от райцентра Усвяты.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 158 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района